Ivica Matković (1913. - 1945.) usztasa tiszt, a jasenovaci koncentrációs tábor parancsnokhelyettese
Ivica Matković (1953.) horvát labdarúgóedző